

Бесоба — село, Каратобинський район, Західноказахстанська область
 Бесоба — село, Каркаралінський район, Карагандинська область